

Cinema
The Game of Their Lives, film documentario del 2002 del regista Daniel Gordon
The Game of Their Lives, titolo originale de In campo per la vittoria, film del 2005 del regista David Anspaugh, tratto dall'omonimo romanzo di Geoffrey Douglas

Letteratura
The Game of Their Lives, romanzo di Geoffrey Douglas